Het seizoen 2001–2002 van Willem II was het 47ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub uit Tilburg sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club speelde net als het voorgaande seizoen, toen het op de achtste plaats eindigde, in de Eredivisie.

Willem II beleefde een tamelijk kleurloos seizoen en eindigde uiteindelijk op de elfde plaats. In maart maakte de club bekend dat het aflopend contract van trainer-coach Hans Westerhof niet werd verlengd. Willem II vond een nieuwe hoofdcoach in de persoon van Mark Wotte, die per 1 juli 2002 aan de slag ging.

Middenvelder Denny Landzaat van Willem II was dit seizoen de enige speler in de eredivisie, die in alle 34 duels in actie kwam van de eerste tot en met de laatste minuut.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Willem II vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2001/02 en als elfde eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

 2001/02
Nederlandse voetbalclub 2001/02